Dangerous Assignment – film britannico del 1950 diretto da Ben R. Hart
Missione pericolosa (Dangerous Assignment) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1951 al 1952